Kolki (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Kolki (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia